Germania
 Petersberg – comune del circondario di Fulda (Assia)
 Petersberg – comune del circondario rurale del Palatinato sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Petersberg – comune del circondario rurale Saalekreis (Sassonia-Anhalt)
 Petersberg – comune del circondario rurale Saale-Holzland-Kreis (Turingia)